Арчибальд — англійське ім'я.

Прізвище 

Арчибальд () — англійське прізвище.
 Алан Арчибальд (1977) — шотландський футболіст і футбольний тренер.
 Стів Арчибальд — шотландський футболіст, нападник. По завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер.
 Джон Арчибальд Вілер — американський фізик-теоретик, член Національної академії наук США (з 1952).
 Дейв Арчибальд — канадський хокеїст.

Топоніми 

 Арчибальд — гора (2588 м) у горах Святого Іллі, на Алясці (США)
 Арчибальд — невключена територія в штаті Луїзіана, США.